Medaljefordelingen ved de olympiske mellemlege 1906 gav medaljer til 20 af de 21 deltagende nationer.

Kilde 
 

De olympiske mellemlege 1906